LUnion démocrate internationale (UDI ; , IDU) est une organisation internationale regroupant des partis politiques conservateurs et parfois souverainistes du monde entier. Son siège est situé à Oslo et 60 partis en sont membres ou associés. Son président actuel est l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper. C'est une union mondiale de partis de droite.

Histoire 

L'UDI fut fondée en 1983 sous l'impulsion de leaders de la droite de divers pays comme Jacques Chirac (RPR), alors maire de Paris, le vice-président des États-Unis, George Bush (Républicain), le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher (Conservatrice), et du chancelier fédéral allemand Helmut Kohl (CDU). Il s'agissait de créer un forum dans lequel des partis partageant les mêmes valeurs conservatrices et démocratiques puissent échanger au niveau mondial. Avec la chute du Bloc soviétique, l'UDI a considérablement étendu son implantation vers les pays d'Europe de l'Est.

Selon le journaliste et spécialiste de l’Amérique latine Maurice Lemoine, certains partis latino-américains membres de l'Union démocrate internationale présentent un profil assez radical : « l'Alliance républicaine nationaliste (Arena), ex-branche politique des escadrons de la mort salvadoriens ; Pouvoir démocratique social, parti bolivien qui soutient le leader sécessionniste de Santa Cruz Ruben Costas ; Union démocrate indépendante, héritière du pinochetisme au Chili ; Parti Colorado, parti unique sous le régime d'Alfredo Stroessner, etc. »

Membres de plein droit 

  
 Christlich Demokratische Union (CDU), Union chrétienne-démocrate ;
 Christlich-Soziale Union (CSU), Union chrétienne-sociale (Bavière) ;
  - Liberal Party of Australia, Parti libéral d'Australie ;
  - Österreichische Volkspartei (ÖVP), Parti populaire autrichien ;
  - Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Parti pour l'indépendance nationale d'Azerbaïdjan ;
  - Партыя БНФ, Front populaire ;
  - Democratas, Démocrates ;
  :
 Граждани за европейско развитие на България (GERB), Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie
 Съюз на демократичните сили, (SDS), Union des forces démocratiques ;
  - Parti conservateur du Canada ;
  :
 Unión Demócrata Independiente (UDI), Union démocrate indépendante
 Renovación Nacional, (RN), Rénovation nationale ;
  : 
 Partido Conservador Colombiano, Parti conservateur colombien 
 Centro Democrático, Centre démocratique ;
  - Hrvatska Demokratska Zajednic (HDZ), Union démocratique croate ;
  - Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.), Rassemblement démocratique ;
  - 국민의힘, Gungminuihim, Pouvoir des nationaux ;
  - Det Konservative Folkeparti, Parti du peuple conservateur ;
  - Partido Popular (PP), Parti populaire ;
  - Isamaa ;
  - Republican Party, Parti républicain ; 
  - Kansallinen Kokoomus (Kok), Parti de la Coalition nationale ;
  - Les Républicains ;
  - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ENM), Mouvement national uni ;
  - New Patriotic Party (NPP), Nouveau Parti patriotique ;
  - Νέα Δημοκρατία (NΔ), Nouvelle Démocratie ;
  - Partido de Avanzada Nacional (PAN), Parti de l'avance nationale ; 
  - Partido Nacional (PN), Parti national ;
  - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Fidesz), Union Civique hongroise ; 
  - הליכוד, La consolidation ;
  - Parti démocrate maldivien (MDP); 
  - حزب الإستقلال Parti de l'Istiqlal (PI); 
  - New Zealand National Party (National), Parti national de Nouvelle-Zélande ; 
  - Høyre, Droite ;
  - Partido Popular, Parti populaire ;
  - Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Parti réformiste social-chrétien ;
  - Občanská demokratická strana (ODS), Parti démocratique civique ; 
  - Conservative & Unionist Party, Parti conservateur et unioniste ;
  - Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Alliance républicaine nationaliste ;
  - Српска напредна странка (SNS), Parti progressiste serbe ; 
  - Slovenska demokratska stranka (SDS), Parti démocratique slovène ;
  - United National Party (UNP), Parti national uni ; 
  - Moderata samlingspartiet, Parti des modérés
 - 中國國民黨,Guomindang, Parti nationaliste chinois ;
  - Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema), Parti pour la démocratie et le progrès ;
  - Proyecto Venezuela, Projet Venezuela.

Membres associés 
  : Poder Democrático Social (PODEMOS), Pouvoir démocratique social ;
  : ახალი მემარჯვენეები, Parti de la nouvelle droite ; 
  : New National Party (NNP), Nouveau parti national ; 
  : Il Popolo della Libertà (PdL) Le Peuple de la liberté, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) Union des démocrates chrétiens et du centre ; 
  : Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV), Parti populaire chrétien social ;
  : Partit Nazzjonalista, Parti nationaliste ; 
  : Ардчилсан нам, Parti démocrate ;
  :Resistência Nacional Moçambicana-União Electoral (Renamo-UE), Résistance nationale Mozambicaine-Union électorale ;  
  : Democratic Turnhalle Alliance (DTA), Alliance démocratique de la Turnhalle ;
  : Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), Association nationale républicaine-Parti Colorado ;
  : Platforma Obywatelska (PO), Plate-forme civique ;
  : People's Action Movement, Mouvement d'action populaire ; 
  : New Democratic Party, Nouveau parti démocratique ;
  : Le Centre, anciennement Parti démocrate-chrétien (PDC)
  : Union panukrainienne « Patrie »

Membres observateurs 
  : Unión del Centro Democrático
  : Партија демократског прогреса PC, Parti du progrès démocratique
  : Partido Unionista, Parti unioniste
  : Tėvynės sąjunga -Lietuvos konservatoriai (TS-LK) (Union pour la patrie)
  : Partido Conservador, Parti conservateur

Unions régionales 
En plus d'être membres de l'UDI, les partis politiques peuvent aussi être membre d'une de ses unions régionales :
 Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) : Union des partis latino-américains ;
 Asia Pacific Democrat Union (APDU ou UDAP) : Union démocrate d'Asie et du Pacifique
 Caribbean Democrat Union (CDU ou UDC) : Union démocrate caribéenne
 Democrat Union of Africa (DUA ou UDA) : Union démocrate d'Afrique
 European Democrat Union (EDU ou EDU) : Union démocrate européenne

Direction 
 Président : Stephen Harper (Parti conservateur du Canada, 22 Premier ministre du Canada de 2006 à 2015)
 Président délégué : Marco Solares (président d'honneur de l'UPLA, Partido unionista, Guatemala)
 Présidents assistants :
 William Hague (coprésident de l'UDE, Conservative Party, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni de 2010 à 2014)
 Shane L. Stone (Liberal Party of Australia, ancien Premier ministre du Territoire du Nord)
 Vice-présidents : 
 Konstantínos Karamanlís (coprésident de l'UDE, Néa Dimokratía,  Premier ministre grec de 2004 à 2009)
 Joseph Daul (membres des Républicains et Président du groupe du Parti populaire européen - PPE -, France)
 Ivo Sanader (Hrvatska Demokratska Zajednica,  Président du gouvernement croate de 2003 à 2009)
 Bendt Bendtsen (Det Konservative Folkeparti, Vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie danois de 2001 à 2008)
 Chiang Pin-kung (Kuomintang, président de la Fondation d'échange direct de la République de Chine depuis 2008)
 Stockwell Day (Parti conservateur du Canada, Président du Conseil du Trésor du Canada de 2010 à 2011)
 Alexander Downer (Liberal Party of Australia, ancien ministre des Affaires étrangères d'Australie de 1996 à 2007)
 Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional - Partido Popular Cristiano, Pérou)  
 Peter Hintze (Christlich Demokratische Union, Secrétaire d'État auprès du ministre fédéral de l'Économie et de la Technologie d'Allemagne depuis 2005)
 Erwin Huber (Christlich-Soziale Union in Bayern, Allemagne)
 Carlos Larraín Peña (Renovación Nacional, Chili)
 Peter Mac Manu (New Patriotic Party, Ghana)
 Etibar Mammadov (Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Azerbaïdjan) 
 Wilfried Martens (président du Parti populaire européen, Christen-Democratisch en Vlaams,  et  Premier ministre belge de 1979 à 1981 et de 1981 à 1992)
 Mariano Rajoy (Partido Popular, président du Gouvernement espagnol depuis 2011)
 Ranil Wickremesinghe (président de l'UDAP, United National Party,  et  Premier ministre du Sri Lanka de 1993 à 1994 et de 2001 à 2004)
 Leonid Gozman (Prawoje Delo, Russie)
 Per Kristian Foss (coprésident de l'UDE, Høyre, ancien ministre des Finances de Norvège de 2001 à 2005)
 Trésorier : Lord Michael Ashcroft (Conservative Party, Royaume-Uni)
 Trésorier adjoint : Marilyn Ware (Republican Party, États-Unis)
 Conseillère politique : Eva Gustavsson (Moderata Samlingspartiet, Suède)
 Secrétaire général : Eirik Moen (Høyre, Norvège)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de l'UDI
  
  
 

Parti politique fondé en 1983
Internationale